De twaalfde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een vlakke rit en werd verreden op 5 september 2013 over een afstand van 164,2 km van Maella naar Tarragona. De Belg Philippe Gilbert won deze etappe, wat zijn eerste seizoenszege betekende.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
  Geoffrey Soupe (FDJ.fr); Opgave.

Externe links
 De route van de 12e etappe op www.lavuelta.com

12
Tarragona